Regenwaterafvoer
De landcode voor Rwanda volgens onder andere ISO 3166-1, het IOC en FIFA
RWA (korfbal)
Rook- en warmteafvoerinstallatie
Een financiële term: Risk-Weighted Asset